Джеральд Франк Андерсон (, ,  — , ) — британский шахматный композитор, военный лётчик-ас и дипломат. Международный арбитр (1960), международный мастер (1975) по шахматной композиции.

Родился в Южной Африке. В период Первой мировой войны служил в Королевских военно-воздушных силах Великобритании. Награждён крестом «За выдающиеся лётные заслуги». Впоследствии поступил на службу в Министерство иностранных дел, сделал дипломатическую карьеру, работал в британских посольствах в Париже, Мадриде, Лиссабоне, Тегеране, Риме и Вашингтоне. Кавалер Ордена Британской империи.

Первую композицию Андерсон опубликовал в возрасте 14 лет и вскоре стал известен своими работами в областях двух- и трёхходовок, обратных и рефлексных матов, сказочных шахмат, особенно в редком жанре «кригшпиль». Всего опубликовал свыше 500 задач. В 1960 году ему было присвоено звание международного арбитра, а в 1975 году — международного мастера по шахматной композиции. Автор сборника своих задач Adventures of my Chessmen, 1914—1923 (Stroud, 1924) и посвящённой кригшпилю книги Are there any? (Stroud, 1958). Последнюю Роберт Фишер считал лучшей книгой шахматных задач, которую он видел. 9 марта 1946 года в британском посольстве в Лиссабоне Андерсон принимал участие в сеансе одновременной игры против чемпиона мира Александра Алехина, их поединок стал известен как последняя опубликованная партия Алехина.

Творчество 

«Классическая задача с великолепным тематическим вступлением, после которого белый король оказывается под шахами, а у чёрного визави появляются два свободных поля» (Владимиров Я. «1000 шахматных задач»). 
Решение: 1.Kpd6! угроза 2.Фb7# 
1…Лd3+ 2.Cd5# 
1…Лg6+ 2.Ce6# 
1…Kpb6 2.Cc2# 
1…Kpb4 2.Kp: c6#

Решение: 1.0—0! Kph4 2.Kpf2 g3+ 3.Kpe1! g4 4.Лh1# 
Рокировка с последующим возвратом короля и ладьи на свои места.

Публикации Д. Андерсона 
 Adventures of my chessmen, 1914—1923.— Stroud. The chess amateur, 1924. 160с.
 Are there any?: A chess problem book.— Stroud News and Journal, 1958. 149с.
 Memorial to V. L. Eaton: a chess problem biography, 1971. 79с.

Литература 
 Chandler G. W., Flood C. R., Matthews R. C. O. A tribute to G.F. Anderson. British Chess Problem Society, 1974. 18c. ISBN 0905479017, ISBN 9780905479019
 Hooper D. & Whyld K. The Oxford Companion to Chess, Oxford University Press, 1984. p. 12. ISBN 0-19-217540-8
 Chicco P. Dizionario enciclopedico degli scacchi, Mursia, 1971.

Примечания

Ссылки 
 Композиции Д. Андерсона на PDB-сервере

Персоналии по алфавиту
Шахматные композиторы по алфавиту
Международные мастера по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматной композиции